Дибе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дибенко Федір — київський купець, власник доходного дому на вулиці Великій Васильківський, 30;
 Дибенко Федір Юхимович (1887—1919) — український радянський військовий діяч, учасник війни за радянську владу в Україні 1917-23 рр.;
 Дибенко Павло Юхимович (1889—1938) — український радянський військовий і політичний діяч, учасник війни за радянську владу в Україні 1917-23 рр.;
 Дибенко Микола Кирилович (1928—2002) — радянський партійний діяч, дипломат.

Посилання 
 Рід Диби  на Родоводі

Українські прізвища
Прізвища на -енко